Termin MMP-8 ima više značenja.

 Mikrobna kolagenaza, enzim
 Neutrofilna kolagenaza, enzim